Алекс Родригес:
 Родригес, Алекс (род. 1970) — испанский баскетболист.
 Родригес, Алекс (род. 1975) — американский бейсболист.
 Родригес, Алекс (род. 1971) — мексиканский режиссёр.
 Родригес, Алекс (род. 1993) — испанский футболист.
 Родригес, Алекс (род. 1990) — панамский футболист.